Csehország
 Kluky, település a Kutná Hora-i járásban
 Kluky, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Kluky, település a Píseki járásban